Fikcyjne postacie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia, królowie Gondoru:
 Hyarmendacil I
 Hyarmendacil II